Ehrenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Ehrenbach, mittelalterlich Ernbach, Stadtteil von Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Ehrenbach (Texingtal), Siedlungsplatz bei Texing, Gemeinde Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich

Gewässer:
 Ehrenbach (Auroffer Bach), linker Zufluss des Auroffer Bachs (zum Wörsbach) in Oberauroff (Idstein), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Ehrenbach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach (zurSalzach) bei Maria Sorg, Lengfelden, Gemeinde Bergheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Ehrenbach (Hasenbach), rechter Zufluss des Hasenbachs zwischen der Höllermühle von Rettert und der Plätzermühle von Obertiefenbach, beide Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, der in den Dörsbach mündet 
 Ehrenbach (Kessel) – zwei Zuflüsse der Kessel im Gemeindegebiet von Tapfheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern; flussabwärts:
 Hinterer Ehrenbach, von rechts zwischen Brachstadt und der Bergmühle
 Vorderer Ehrenbach, von rechts nach der Bergmühle
 Ehrenbach (Kitzbüheler Ache), linker Zufluss der Kitzbüheler Ache in Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Land Tirol
 Ehrenbach (Lombach), rechter Zufluss des Lombachs (zum Fischbach, zur Lauter, zur Glatt (Neckar), zum Neckar) in Lombach, Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ehrenbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) bei Marienfels, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ehrenbach (Pitze), linker Zufluss der Pitze bei Arzl im Pitztal, Bezirk Imst, Land Tirol
 Ehrenbach (Steinlach), zwei Zuflüsse der Steinlach im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Ehrenbach (Steinlach, Ofterdingen), rechter Zufluss bei Ofterdingen
 Ehrenbach (Steinlach), fälschlich auch Herrenbach, rechter Zufluss an der Gemeindegrenze von Dußlingen zu Derendingen, Stadt Tübingen, am Bläsibad
 Ehrenbach (Weerbach), rechter Zufluss des Weerbachs in der Ortsteilgemarkung Innerweerberg, Gemeinde Weerberg, Bezirk Schwaz, Land Tirol
 Ehrenbach (Wiesent), linker Zufluss der Wiesent bei Kirchehrenbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Ehrenbach (Wutach), rechter Zufluss der Wutach an der Bahnhofssiedlung von Weizen, Stadt Stühlingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Großer Ehrenbach, rechter Zufluss der Mank bei der Nagelmühle, Ortsteil Texing, Gemeinde Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hinterer Ehrenbach – siehe oben → Ehrenbach (Kessel)
 Kleiner Ehrenbach, rechter Zufluss des Großen Ehrenbachs bei Ehrenbach, bei Texing, Gemeinde Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Vorderer Ehrenbach – siehe oben → Ehrenbach (Kessel)

Siehe auch:
 Ehrenbächle
 Ehrentalbach
 Ehrensbach, rechter Zufluss des Breitenbachs (zur Echaz) bei Pfullingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Ernbach oder Öhrenbach oder Buchbach (Tannbach), rechter Zufluss des Tannbachs (zur Steinlach) bei Bästenhardt, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Kirchehrenbach
 Oberehrenbach